Febo (motorfiets), een Spaans historisch scootermerk
Febo (snackbar), een Nederlandse snackbarketen